В 1961/1962 годах состоялся 7-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы по футболу. Трофей второй раз подряд выиграла «Бенфика», победившая в финале «Реал Мадрид» со счётом 5:3.

Предварительный раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Сетка

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Дополнительный матч

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1961/62 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1961/62 на сайте RSSSF
 «1961/62: Benfica beat Real Madrid and win the European Cup!»

1961
Футбол в Европе в 1961 году
Футбол в Европе в 1962 году